Giełda samochodowa – przedsiębiorstwo
 Giełda Samochodowa (gazeta)